Джузеппе Конте (, 15 ноября 1945, ) — итальянский поэт, прозаик, драматург.

Биография 
Родился в Порто-Маурицио (провинция Империя, область Лигурия). Преподаватель философии, сотрудник множества журналов. Исследовал как специалист тему метафоры, в своих первых сборниках стихов переосмыслил поэтическое наследие лигурийских поэтов Камилло Сбарбаро и Микеле Новаро, выражая в мифически-воспоминательном ключе жажду вновь обретённой свободы: «Последний белый апрель» (L’ultimo aprile bianco, 1979); «Океан и юноша» (L’oceano e il ragazzo, 1983); «Времена года» (Le stagioni, 1988). В следующих сборниках, «Диалог поэта с курьером» (Dialogo del poeta e del messaggero, 1992), «Песни Востока и Запада» (Canti d’Oriente e d’Occidente, 1997) и «Новые песни» (Nuovi canti, 2001) поэт проявил склонность к своего рода пророческой виртуозности, которая простирается от друидской Вселенной до мира Востока. Миф, излюбленный источник поэтического вдохновения Конте, стал также предметом его научного исследования в работах «Садовый миф» (Il mito giardino, 1990); «Земли мифа» (Terre del mito, 1991); «Манифест мифомодернизма» (Il manifesto del mitomodernismo, в сотрудничестве со , 1994); «Сон богов: конец времён в мифах великих цивилизаций» (Il sonno degli dei: la fine dei tempi nei miti delle grandi civiltà, 1999); «Прогулка Гермеса» (Il passaggio di Ermes, 1999). В 1980 году увидел свет первый роман Конте — «Сожжённая весна» (Primavera incendiata), за которым последовали «Осеннее равноденствие» (Equinozio d’autunno, 1987), «Верные любви» (Fedeli d’amore, 1993), «Господство и очарование» (L’impero e l’incanto, 1995), «Юноша, который говорит с Солнцем» (Il ragazzo che parla col sole, 1997), «Третий офицер» (Il terzo ufficiale, 2002), «Дом волн» (La casa delle onde, 2005); «Прелюбодейка» (L’adultera, 2007). Конте также известен как автор путевых заметок и переводчик поэзии Блэйка, Уитмена, Лоуренса, Шелли.

Награды 
 Премия Монтале за поэтический сборник «Времена года» (Le stagioni, 1988)
 Премия Десси за роман в стихах «Юноша, который говорит с Солнцем» (Il ragazzo che parla col sole, 1997)
 Премия Хемингуэя за роман «Третий офицер» (Il terzo ufficiale, 2002)
 Премия Монделло за роман «Дом волн» (La casa delle onde, 2005)
 Премия Стреса за роман «Прелюбодейка» (L’adultera, 2009)
 Премия Виареджо за поэтический сборник «Ferite e rifioriture» (2006)

Труды

Поэзия 
 Sulla divisibilità dell’io, inserita nell’antologia Zero: testi e anti-testi di poesia, a cura di Franco Cavallo, Altri Termini, Napoli 1974
 Èpater l’artiste, in «Altri Termini» n. 4-5, 1973-74, poi inserita nell’antologia Il pubblico della poesia, a cura di Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, Lerici, Cosenza 1975
 Il processo di comunicazione secondo Sade, Napoli, Edizioni di Altri Termini, 1975; Ancona, PeQuod, 2005
 L’ultimo aprile bianco, Milano, Guanda, 1979
 L’oceano e il ragazzo, 1983, Milano, TEA, 2002
 Le stagioni, Milano, BUR, 1988, premio Montale
 Dialogo del poeta e del messaggero, Milano, Mondadori, 1992
 Canto d’oriente e d’occidente, Milano, Mondadori, 1997
 La complicità del pane, Lecce, Manni, 1998
 Nuovi canti, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2001
 Lettera ai disperati sulla primavera, Firenze, Ponte alle Grazie, 2002
 Ferite e rifioriture, Milano, Mondadori, 2006, Premio Viareggio
 Altro bene non c'è che conti: poesia italiana contemporanea per giovani innamorati, 2009, antologia poetica in collaborazione con Maurizio Cucchi e Roberto Mussapi
 Poesie, 1983—2015, introduzione di Giorgio Ficara; nota biografica e bibliografia a cura di Giulia Ricca. Milano, Oscar Mondadori. 2015

Романы 
 Primavera incendiata, Milano, Feltrinelli, 1980
 Equinozio d’autunno, Milano, Rizzoli, 1987
 I giorni della nuvola, Milano, Rizzoli, 1990
 Fedeli d’amore, Milano, Rizzoli, 1993
 L’impero e l’incanto, Milano, Rizzoli, 1995; Genova, De Ferrari, 2003
 Il ragazzo che parla col sole, Milano, Longanesi, 1997, ; Milano, TEA, 2002
 Il terzo ufficiale, Milano, Longanesi, 2002, Premio Hemingway; Milano, TEA, 2005
 La casa delle onde, Milano, Longanesi, 2005, Premio Mondello
 L’adultera, Milano, Longanesi, 2008, Premio Stresa
 Il male veniva dal mare, Milano, Longanesi, 2013
 Sesso e apocalisse a Istanbul, Firenze-Milano, Giunti, 2018

Эссе 
 La metafora barocca: saggio sulle poetiche del Seicento, Milano, Mursia, 1972
 Metafora (a cura di), Milano, Feltrinelli, 1980
 La lirica d’occidente (antologia), Parma, Guanda, 1990; Milano, TEA, 1998
 Terre del mito, Milano, Mondadori, 1991; Milano, Longanesi, 2009
 Manuale di poesia, Parma, Guanda, 1995
 Il sonno degli dèi: la fine dei tempi nei miti delle grandi civiltà, Milano, Rizzoli, 1999
 Il passaggio di Ermes: riflessione sul mito, Firenze, Ponte alle Grazie, 1999
 Poesia del mondo (antologia), Parma, Guanda, 2003
 Viaggio sentimentale in Liguria, Ventimiglia, Philobiblon, 2010

Пьесы 
 Boine, due atti per la musica di Gianni Possio e per la messa in scena e interpretazione di Franco Carli, Rugginenti, Milano 1986
 Veglia, oratorio per soli, sestetto vocale e orchestra da camera, da un’idea di Mimmo Paladino, Carsa Edizioni, Pescara 2002
 Le Roi Arthur et le sans-logis, MEET (edizione bilingue), 1995
 L’Iliade e il jazz, su musiche di Duke Ellington, rappresentato ad Alassio nell’estate 1995
 Ungaretti fa l’amore, Quaderni dell’Ariston, Sanremo 2000
 Nausicaa, in «Sincronie» n. 10, 2001; poi, con introduzione di Fabio Pierangeli, Vecchiarelli, Manziana (Roma) 2002

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лауреаты премии Виареджо